

Architettura 
 Casa Balduini – edificio storico di Trento

Famiglie 
 Balduini de Capris – antica famiglia trentina di notai imperiali, consoli, medici, farmacisti e speziali

Persone 
 Adolfo Balduini – pittore, scultore e incisore italiano
 Sebastiano Balduini – banchiere e politico italiano